Király Gábor (1956) költő
 Király Gábor (1976) válogatott labdarúgó